Husa Hotels és una empresa de cadenes hoteleres d'Espanya. Fou fundada a Tarragona amb el nom d'Hoteles Unidos per José Gaspart Bulbena l'any 1930 amb els hotels Oriente i España de Barcelona i l'Europa de Tarragona. Posteriorment ha estat dirigida pel seu fill Joan Gaspart Bonet i pel seu net Joan Gaspart i Solves

Grup Husa s'estructura en dues divisions: Husa Hoteles, amb més de 160 establiments nacionals i internacionals que sumen més de 12.000 habitacions, i Husa Restauración, dividida en tres àrees de negoci: restaurants i cafeteries, serveis de restauració a col·lectivitats i serveis de catering.

Distribuïts pel territori espanyol i, fruit dels primers passos de la seva expansió internacional, per algunes ciutats com Brussel·les i Lieja (Bèlgica), el Caire (Egipte), Buenos Aires (Argentina) i pròximament en Marrakesh (Marroc).

Actualitat 
Compta amb més de 100 hotels urbans, la qual cosa representa un 70% de la seva planta hotelera. La diversitat de la seva oferta es completa amb hotels de muntanya, un altre dels seus punts forts, així com vacacionals i balnearis.

Entre els seus hotels, destaquen alguns que tenen una significació especial com l'Avinguda Palace (Barcelona), primer establiment fundat per Husa: El Palace, hotel de 5 estels; l'Orient, al centre de les Rambles, l'hotel més antic de Barcelona i que ha servit de residència i escola al mateix temps per a diverses generacions Gaspart. També cal destacar el Rei Juan Carlos I de Barcelona i l'Hotel Real a Santander.

L'11 de febrer de 2015 la principal societat de Grup Husa, Hosteleria Unida, s'ha vist obligada a adherir-se al concurs necessari de proveïdors per impagaments a proveïdors, assalariats i grans bancs.

El 25 d'abril de 2014 el grup Husa Hoteles ha presentat un expedient de regulació d'ocupació (ERO) que afectarà a 250 treballadors. El Pla de re-estructuració contempla cessions de negocis d'hostaleria, cessions o vendes d'hotels i reducció rellevant d'empleats. Ja en 209 havia presentat un ERO pels hotels Husa Moncloa y Husa Princesa, de Madrid.

Imatges

Referències

Enllaços externs 
 Web Grupo HUSA 

Cadenes hoteleres